

Patronymes 
Zavialov (masculin ; ) ou Zavialova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Zavialov (1955-), fondeur soviétique
 Olga Zavialova (1972-), fondeuse russe
 Tatiana Zavialova (1974-), mannequin kazakh

Patronyme russe